David Connolly ist der Name folgender Personen:

* David Connolly (Politiker) (* 1939), australischer Politiker
 David Connolly (Fußballspieler) (* 1977), irischer Fußballspieler
 David Connolly (Skeletonpilot) (* 1980), irischer Skeletonsportler